Il singolare femminile dell'Abierto Mexicano Telcel 2010 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2010.

Venus Williams era la detentrice del titolo e ha battuto in finale 2–6, 6–2, 6–3 Polona Hercog.

Teste di serie

 Venus Williams (campionessa)
 Ágnes Szávay (quarti, ritirata)
 Gisela Dulko (quarti)
 Sorana Cîrstea (primo turno)

 Carla Suárez Navarro (semifinali) 
 Sara Errani (secondo turno) 
 Roberta Vinci (secondo turno) 
 Polona Hercog (finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Abierto Mexicano Telcel 2010